Het CCCF-kampioenschap 1951 was het 5e toernooi van het CCCF-kampioenschap. Het toernooi werd gehouden van 25 februari tot en met 4 maart 1951 en werd gespeeld in Panama. Het thuisland won het toernooi voor de eerste keer. De geringe deelname was te wijten aan een polio-epidemie; Costa Rica nam met een B-elftal deel.

Deelnemende landen

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in Panama
Voetbal in 1951
Sportevenement in Panama